Derfler ist der Familienname von: 

 Alois Derfler (1924–2005), Präsident des Österreichischen Bauernbundes 
 František Derfler (* 1942), tschechischer Theaterregisseur und Pädagoge
 Hannes Derfler (* 1963), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Kristin Derfler (* 1965), österreichische Schauspielerin und Drehbuchautorin